TUI Group () — немецкая туристическая компания. Штаб-квартира расположена в Ганновере, Нижняя Саксония, Германия.  До 2002 года компания занималась промышленностью и транспортировкой и назвалась Preussag AG. В середине девяностых было принято решение об изменении направления деятельности на туризм и судоходство. Компания продала многие из своих промышленных концернов и приобрела несколько крупных туристических и транспортных компаний.

После слияния в 2014 году с дочерней британской компанией TUI Travel, стала крупнейшей в мире туристической компанией. Владеет туристическими агентствами, отелями, авиакомпаниями, круизными судами и туроператорами. Основные дочерние авиакомпании, входящие в группу TUI AG, считаются крупнейшими по количеству флота в Европе. В Великобритании авиаперевозка осуществляется на базе туроператора Thomson.

TUI AG была также одной из крупнейших компаний в мире, занимающихся судоходством, имеющая свою деятельность в логистике комплекта Hapag-Lloyd AG и сосредоточенная на сфере морских перевозок. Hapag-Lloyd больше не является операционной единицей в бизнесе, так как контрольный пакет акций был продан в марте 2009 года консорциуму инвесторов, одном из которых был Альберт Баллин. В феврале 2012 года немецкая компания TUI продала ещё часть акций для выхода из судоходного бизнеса и оптимизации своей туристической сферы, с расширением в России, Китае и Индии. Сейчас TUI AG владеет 22 процентами акций Hapag-Lloyd.

По состоянию на сентябрь 2020 года, крупнейшим акционером TUI является Unifirm Ltd. Доля акций компании составляет 24,9%. При капитализации всего TUI на Лондонской фондовой бирже 2 декабря более €2,8 млрд рыночная стоимость этого пакета превышала €707 млн.

Числа 
Данные о TUI в числах:
 30 млн клиентов из 31 исходных рынков
 более 220 надёжных брендов
 136 самолётов и 1 800 собственных турагентств в Европе
 79 туроператоров в 18 странах
 300 гостиниц на 210 000 мест

Собственники и руководство 
По состоянию на январь 2018 акционерами компании являются:
 23 % — Алексей Мордашов;
 3 % — Riu;
 67 % — институциональные инвесторы;
 7 % — частные инвесторы.

Главные исполнительные директора — Фридрих Юссен (Friedrich Joussen) и Питер Лонг (Peter Long).

В феврале 2019 г. Алексей Мордашов отдал часть своих активов сыновьям, а через полгода передал им пакет в 65% Nordgold стоимостью $850–900 млн, (до этого компания принадлежала предпринимателю почти на 100%). В июне 2019 г. Мордашов передал сыновьям также часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG.

Деятельность 
Выручка TUI за 2014—2015 финансовый год составила 20,01 млрд евро, чистая прибыль — 380 млн евро.

Туроператоры 
Многих сильных туроператоров, занимающих лидирующие позиции на своих внутренних рынках, объединяет холдинг TUI Group. В Германии это TUI Deutschland, 1-2-FLY, airtours и Wolters Reisen, в Великобритании Thomson и First Choice. Операторы TUI также являются одними из ведущих национальных брендов в Австрии, Польше, Швейцарии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Франции, Бельгии, Нидерландах, Китае, России и Украине.

Авиакомпании 
Группа TUI включает в себя пять собственных авиакомпаний, эксплуатирующих 145 средне- и дальнемагистральных самолётов, в том числе имеющих самый большой флот последних Boeing 787 Dreamliner. Авиакомпании TUIfly, TUI Airways, TUIfly Nordic, TUI Airlines Belgium и  TUI Airlines Nederlands обслуживают более 180 направлений по всему миру. До начала 2014 под флагом TUI выполняла полёты «Когалымавиа».

Отели 
TUI AG принадлежат более 300 отелей на 210 000 мест в 24 странах. Все гостиничные бренды TUI славятся высокими стандартами работы, качеством обслуживания и заботой об окружающей среде. Группа TUI включает в себя такие хорошо известные сети, как RIU Hotels, Robinson Club, Grecotel, Grupotel, Iberotel, Magic Life, Sol y Mar, PURAVIDA Resorts, Sensimar Hotels, Viverde, aqi Hotels, Dorfhotel, Gran Resort Hotels, Karisma Hotels, Atlantica Hotels и другие.

Морские круизы 
 Германия: Hapag-Lloyd Cruises, TUI Cruises (с 2008)
 Великобритания: Marella Cruises

TUI Россия и СНГ 
TUI Россия и СНГ — совместное предприятие ведущей международной туристической компании TUI Travel Plc и российской инвестиционной компании S-Group Capital Management, входящей в холдинг под руководством Алексея Мордашова, генерального директора и главного акционера ПАО «Северсталь». Компания создана 15 апреля 2009 года на базе российских туроператоров VKO Group, Mostravel и украинского «Вояж Киев».

Компания обслуживает в год более 1 млн туристов и включает свыше 600 агентств (собственных и франчайзинговых). Компания работает по массовым туристическим направлениям, включая Турцию, Египет, Испанию, Чехию, Италию, Хорватию, Черногорию, Кипр, ОАЭ, Таиланд, Индию и др. Туроператорские представительства TUI работают в регионах: Санкт-Петербург, Самара, Казань, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Краснодар, Пятигорск, Воронеж, Новосибирск.

В ноябре 2013 года TUI Russia & CIS приобрела активы украинского туроператора Turtess Travel.

В 2019 году туроператор расширил региональное присутствие в два раза и открыл свои представительства в городах Калининград, Брянск, Белгород, Нижний Новгород, Набережные Челны, Пермь, Тюмень, Нижневартовск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток.

В  2020 году TUI Россия расширил своё представительство на территории России, открыв филиалы в таких регионах, как: Барнаул, Волгоград, Омск, Архангельск, Сыктывкар, Саратов, Ульяновск, Оренбург, Владикавказ, Астрахань, Сургут, Магнитогорск, Кемерово, Томск, Иркутск.

В 2022 году TUI Россия объявил о смене названия на Fun&Sun Travel.

TUI Travel PLC 
TUI Travel PLC — туристическая компания. В группу входит более 240 брендов, в числе которых — туроператоры, круизные компании, авиаперевозчики, отельные цепочки и пр.

Компания была образована в результате слияния двух туристических компаний TUI Tourism и First Choice Holidays в 2007 г. Более 55 % акций TUI Travel PLC принадлежат группе TUI AG, крупнейшим акционером которой являются структуры российского предпринимателя Алексея Мордашова.

Группа обслуживает около 30 млн туристов, работает в 180 странах. Только в Европе TUI имеет более 3000 туристических агентств. Общее количество сотрудников компании превышает 50 тысяч. TUI Тravel PLC включает несколько авиакомпаний. Оборот компании в 2013 году составил 15,1 млрд фунтов стерлингов, операционная прибыль — 589 млн фунтов стерлингов.

В 2020 году, всвязи со сложившейся ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 и рекомендациями Ростуризма, туроператор «TUI Россия» был вынужден аннулировать все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании TUI
 Официальный сайт компании TUI в России
 Официальный сайт компании TUI на Украине

Компании Германии
Туристические компании